Fret kann mehrere Bedeutungen haben:

 Bund (Saiteninstrument), auch fret genannt, als Element von Saiteninstrumenten; dazu:
Frets on Fire
fretless
 Fret SNCF, Tochterunternehmen des Güterbahnverkehrs der französischen Staatsbahn SNCF

Fret ist der Familienname von:
 Rosemarie Fret (* 1935), deutsche Schriftstellerin und Fotografin

FRET steht für:
 Förster-Resonanzenergietransfer oder auch Fluoreszenz-Resonanzenergietransfer, ein physikalischer Prozess der Energieübertragung bei kleinsten Abständen

Siehe auch:
 Frett
 Fred

Abkürzung